Příjmení Žiak nosí více významných osobností:

 Andrej Žiak (1905–1989) – slovenský a československý politik
 Ivan Žiak (* 1952) – bývalý slovenský fotbalista, brankář
 Izidor Žiak (* 1863 - 1918 ) – slovenský spisovatel
 Jaroslav Žiak (* 1971) – slovenský fotograf a pedagog
 Rudolf Žiak (* 1955) – slovenský politik

Související články 
 Žák (rozcestník)